Joshua Walter Kimmich (ur. 8 lutego 1995 w Rottweil) – niemiecki piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Niemiec. 

Złoty medalista Mistrzostw Europy U-19 2014 i Pucharu Konfederacji 2017, uczestnik Mistrzostw Świata 2022, Mistrzostw Europy 2016 i Pucharu Konfederacji 2017.

Kariera klubowa 
Karierę piłkarską rozpoczynał w klubie VfB Bösingen, skąd w wieku 12 lat trafił do szkółki piłkarskiej VfB Stuttgart. W klubie przeszedł przez wszystkie szczeble szkolenia młodzieży, aż do sezonu 2012/2013, gdy rozegrał 21 spotkań w Bundeslidze do lat 19.

Latem 2013 – Kimmich trafił do trzecioligowego wówczas RB Leipzig. Z nowym zespołem podpisał dwuletni kontrakt, który, gdyby Stuttgart nie skorzystał z zachowanej opcji odkupu, miałby zostać przedłużony o kolejne dwa lata. W barwach drużyny z Lipska Kimmich zadebiutował 28 września 2013, zmieniając Thiago Rockenbacha w 55. minucie zremisowanego 2:2 ligowego meczu ze SpVgg Unterhaching. Premierowego gola zdobył 30 listopada 2013 w 52. minucie wygranego 3:2 ligowego spotkania z 1. FC Saarbrücken. W sezonie 2013/2014 wystąpił w sumie w 26 spotkaniach i zdobył 1 bramkę, zaś samo RB Leipzig wywalczyło awans do 2. Bundesligi. W kolejnych rozgrywkach, już na zapleczu ekstraklasy, Kimmich rozegrał 27 spotkań, w których strzelił 2 gole – 1 marca 2015 w wygranym 3:2 starciu z 1. FC Union Berlin i 15 dni później podczas wygranego 3:1 meczu z Fortuną Düsseldorf.

Na początku 2015 Stuttgart zdecydował, że po zakończeniu sezonu 2014/2015 skorzysta z opcji odkupu Kimmicha z Lipska. Od razu uzgodniony został też transfer Niemca do Bayernu Monachium, który doszedł do skutku latem tego samego roku. Pierwsze spotkanie w nowych barwach Kimmich rozegrał 9 sierpnia 2015, wychodząc w podstawowym składzie na wygrany 3:1 mecz Pucharu Niemiec z FC Nöttingen. W sezonie 2015/2016 zdobył z Bayernem – mistrzostwo i Puchar Niemiec, a także rozegrał 36 spotkań, strzelając 0 goli we wszystkich rozgrywkach.

Kariera reprezentacyjna 
Kimmich występował w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec na różnych szczeblach młodzieżowych. W 2014 wraz z kadrą do lat 19 sięgnął po młodzieżowe Mistrzostwo Europy, pokonując w finale 1:0 Portugalię. W 2015 z reprezentacją U-21 wziął udział w Mistrzostwach Europy do lat 21. 29 maja 2016 zadebiutował w reprezentacji Niemiec w przegranym 1:3 meczu towarzyskim ze Słowacją, a dwa dni później znalazł się w 23-osobowej kadrze Niemiec na Euro 2016. Pierwszego gola w reprezentacji strzelił 4 września 2016 w wygranym 3:0 meczu eliminacji do MŚ 2018 z Norwegią.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na 4 marca 2023)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na 1 grudnia 2022)

Sukcesy

Bayern Monachium 
 Mistrzostwo Niemiec: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
 Puchar Niemiec: 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020
 Superpuchar Niemiec: 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
 Liga Mistrzów UEFA: 2019/2020
 Superpuchar Europy UEFA: 2020
 Klubowe mistrzostwo świata: 2020

Reprezentacyjne 
 Mistrzostwo Europy U-19: 2014
 Puchar Konfederacji: 2017

Wyróżnienia 
 Medal Fritza Waltera: Srebro w 2013 (U-18)
 Odkrycie Mistrzostw Europy 2016 według France Football
 Drużyna Roku według IFFHS: 2020
 Drużyna Roku według TirboFC
 Jedenastka rundy jesiennej Bundesligi według Kickera: 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Joshua Kimmich na oficjalnej stronie Bayernu Monachium 
 Joshua Kimmich na oficjalnej stronie Deutscher Fußball-Bund 
 
 
 

Reprezentanci Niemiec w piłce nożnej
Piłkarze VfB Stuttgart
Piłkarze RB Leipzig
Piłkarze Bayernu Monachium
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Zdobywcy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2015
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2017
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Ludzie urodzeni w Rottweil
Urodzeni w 1995